Cherry är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
 Apsley Cherry-Garrard (1886–1959), brittisk upptäcktsresande
 Byron Cherry (född 1955), amerikansk skådespelare
 C.J. Cherryh (född 1942), amerikansk författare
 Célena Cherry (född 1977), brittisk sångare
 Colin Cherry (1914–1979), brittisk kognitiv forskare
 Damu Cherry (född 1977), amerikansk häcklöpare
 Don Cherry (ishockey) (född 1934), kanadensisk ishockeycoach
 Don Cherry (1936–1995), amerikansk trumpetare
 Don Cherry (sångare/golfare) (född 1924), amerikansk sångare
 Eagle-Eye Cherry (född 1968), svensk musiker
 Francis Cherry (diplomat) (1552–1605), brittisk diplomat
 Francis Cherry (1908–1965), amerikansk politiker
 Gladys Cherry (1881–1965), brittisk överlevande från Titanic
 Gregg Cherry (1891–1957), amerikansk politiker
 Helen Cherry (1915–2001), brittisk skådespelerska
 Jake Cherry (född 1996), amerikansk skådespelare
 John D. Cherry (född 1951), amerikansk politiker
 Kittredge Cherry, amerikansk författare och präst
 Lynne Cherry (född 1952), amerikansk författare
 Marc Cherry (född 1962), amerikansk författare och producent
 Moki Cherry (1943–2009), svensk konstnär, scenograf och musiker
 Neneh Cherry (född 1964), svensk musiker
 Travis Cherry (född 1975), amerikansk musiker
 Trevor Cherry (1948–2020), engelsk fotbollsspelare
 Wayne Cherry (född 1937), amerikansk bildesigner

Engelska efternamn